Alberta – prowincja w Kanadzie
 Jezioro Alberta – jezioro w Afryce
 Kanał Alberta – kanał wodny w północno-wschodniej Belgii.
 Alberta – tradycyjna piosenka folkowa

Miejscowości w USA:
 Alberta – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Stevens
 Alberta – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Brunswick
Gminy w USA:
 Alberta (ang. Alberta Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Benton

Biografie:
 Alberta Martin – była uważana za ostatnią żyjącą wdowę po żołnierzu wojny secesyjnej w USA

Inne:
 Alberta – imię żeńskie pochodzenia germańskiego 
 Zjawisko Alberta – w fotografice
 Alberta – oficjalna pieśń prowincji Alberta w Kanadzie

Zobacz też